Betrogen heißen 

die Filme
 Betrogen (1971), US-amerikanisches Filmdrama
 Betrogen (1985), deutsches Filmdrama

das Theaterstück
 Betrogen (Pinter), Stück von Harold Pinter
Siehe auch:
Der Betrogene
Die Betrogene